Cambria může být:

 Cambria – přechodový typ patkového písma
 Wales – Cambria je latinizovaná podoba výrazu Cymru, velšského pojmenování Walesu
 Vuylstekeara 'Cambria Plush' – hybridy (kultivary) skupiny zcela umělých, nepřírodních kříženců orchidejí rodů Cochlioda, Miltonia a Odontoglossum
 Cambria (rod) – Cambria Netskaya & Ivanova, 1956 – vyhynulý rod členovců z čeledi Hipponicharionidae